Lacapelle-Marival é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lot. Estende-se por uma área de 11,61 km². 

Pertence à rede das As mais belas aldeias de França.

Demografia 

Comunas de Lot (departamento)